De 2. Bundesliga 1985/86 was het twaalfde seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De kampioen en vicekampioen promoveerden meteen, de nummer drie kon via een eindronde met de nummer zestien uit de Bundesliga nog promoveren.

Eindstand

Topscorers

Play-offs

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1985/86 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

Zie ook
DFB-Pokal 1985/86

Duits competitievoetbal 1985/86
Seizoen 1985/86